

Місто
 Знам'янка — Кіровоградська область, місто обласного значення, Кропивницький район,  адміністративний центр Знам'янської міської громади

Села:
 Знам'янка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Знам'янка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Знам'янка — Житомирська область, Житомирський район
 Знам'янка — Луганська область, Алчевський район
 Знам'янка — Одеська область, Березівський район
 Знам'янка — Харківська область, Харківський район
 Знам'янка — Херсонська область, Херсонський район
 Знам'янка — Чернігівська область, Прилуцький район

Селище:
 Знам'янка — Миколаївська область, Баштанський район

Залізниця:
 Знам'янка — пасажирська залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці
 Знам'янка — сортувальна залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Знам'янка — зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці

Див. також 
 Знаменка
 Знам'янка Друга
 Знам'янка-Пасажирська